Dompropstei steht für:

Gebäude:
 Dompropstei (Gebäude in Hildesheim), Fachwerkhaus in Hildesheim, Niedersachsen
 Dompropstei Halberstadt, Fachwerkgebäude in Halberstadt, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Dompropstei Meißen, spätgotisches Bauwerk in Meißen, Sachsen

Herrschaftsgebiete eines Dompropstes:
 Dompropstei (Hildesheim), Herrschaftsgebiet des Hildesheimer Dompropstes
 Dompropstei Kucklow, Herrschaftsgebiet des Dompropstes von Cammin

Siehe auch:

 Propstei